

Carriera 
Con l' ha disputato i Giochi olimpici di Helsinki 1952.

Collegamenti esterni